Хусаи́нов — башкирская, татарская и казахская фамилия, имеет женскую форму . Известные носители:

 Хусаинов, Айдар Гайдарович (род. 1965) — российский поэт, писатель.
 Хусаинов, Ахат Рахматуллович (род. 1946) — российский актёр.
 Хусаинов, Ахмед Галиевич (1837—1906) — татарский миллионер и меценат.
 Хусаинов, Ахмедиар Дауленович (1924—1986) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Хусаинов, Гайса Батыргареевич (1928—2021) — филолог, заслуженный деятель науки России.
 Хусаинов, Галимзян Салихович (1937—2010) — советский футболист.
 Хусаинов, Едиль Сеилханович (род. 1955) — казахский композитор, исследователь фольклора и мультиинструменталист.
 Хусаинов, Магсум Шайгазамович (1911—1986) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Хусаинов, Марат Рахимович (род. 1967) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.
 Хусаинов, Мухаммеджан (1756—1824) — муфтий.
 Хусаинов, Сергей Григорьевич (род. 1954) — советский и российский футбольный арбитр.
 Хусаинов, Сеилхан Хасенович (1928—2006) — советский и казахский дирижёр, композитор.
 Хусаинов, Хурмат Хамзеевич (1920—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Хусаинов, Шамсутдин Хусаинович (1878—?) — мулла, депутат I Государственной думы от Вятской губернии.
 Хусаинов, Шахмет Хусаинович (1906—1972) — казахский и советский драматург.
 Хусаинов, Эдуард Ришатович (род. 1960) — российский и международный спортивный функционер.
 Хусаинов, Юрий Минивалич (1929—1996) — советский партийный и государственный деятель, председатель Государственного агропромышленного комитета Белорусской ССР.

См. также 
 Хусаиново
 Хусяинов